Глу́ша () — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области Белоруссии, административный центр Глушанского сельсовета.

До 23 января 2013 года населённый пункт имел статус посёлка городского типа.

Географическое положение 
Расположен на 25 км юго-западнее Бобруйска.

Население 
 1999 год — 1600 человек
 2005 год — 1500 человек
 2010 год — 1300 человек

История 
Населённый пункт основан в связи со строительством стеклозавода (1896) и развитием деревообрабатывающих промыслов. С 1924 входил в 1-й Бобруйский, с 1927 — в Бобруйский район.

15 июля 1935 года Глуша преобразована в рабочий посёлок.

В годы Великой Отечественной войны был оккупирован немецко-фашистскими войсками (с июня 1941 по 27.06.1944).

Промышленность 
По состоянию на июнь 2020 года все предприятия на территории поселка приостановили свою деятельность (стеклозавод, предприятия пищевой промышленности).

Знаменитые люди 

 Алесь Адамович (1927—1994) — член-корреспондент АН БССР, доктор филологических наук, профессор, писатель — по завещанию похоронен в Глуше рядом с родителями.

Примечания

Литература 
 Беларуси / редкол. Г. П. Пашков [и др.]; под общ. ред. И. И. Пирожника. — Мн., 2007. — 648 с. ISBN 978-985-11-0384-9

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Бобруйского района